Srengat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Srengat, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Srengat, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar